Сільфіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 110 км на захід від Ренна, 65 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 399,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сільфіак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сільфіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан